Příjmení Kletečka, přechýleně Kletečková, nosí více osobností:

 Emanuel Kletečka (1826–1895), rakouský a český politik
 František Kletečka (1933–?), český fotbalista a trenér
Zdeněk Kletečka (*1922), český poručík, partyzánský velitel v severní Itálii během 2. sv. války 

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení